Vogelgesang (z německého ptačí zpěv) může označovat:

osoby
 Carl Theodore Vogelgesang (1869–1927), americký admirál

místa
 Vogelsang či Vogelgesang – německý název pro osadu Zpěvná u Jablonného v Podještědí
 Vogelsang či Vogelgesang – německý název pro bývalou osadu Ptačí u Děčína
 Soutěska dr. Vogelgesanga () – soutěska s vodopády v Horních Rakousích

ostatní
 USS Vogelgesang (DD-862), americký torpédoborec

Podobné názvy 
 Vogelsang

Německé názvy sídel v Česku